Municipio de Sargent puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sargent (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Sargent.
 Municipio de Sargent (condado de Douglas, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Douglas.
 Municipio de Sargent (condado de Texas, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Texas.
 Municipio de Sargent (condado de Custer, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Custer.